Фелдт () — фамилия скандинавского происхождения. Известные носители:

 Фелдт, Маркус (род. 1970) — шведский кёрлингист.
 Сэм Фелдт (род. 1993) (настоящее имя Сэмми Рендерс) — нидерландский ди-джей и продюсер.